Roger Béteille (enginyer) (1921–2019)
 Roger Béteille (escriptor) (1938–)